Паника:
 Паника — психологическое состояние человека — безотчётный, неудержимый страх.
 Паника ядра — неработоспособное состояние ядра Linux и некоторых других операционных систем, а также функция ядра 'panic', применяемая для обработки критической ошибки и приводящая к этому состоянию ради минимизации возможного ущерба.

Населённые пункты

Казахстан 
 Паника — прежнее название села Актау Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Паника — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Паника — село в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Паника — село в Умётском районе Тамбовской области.
 Паника — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Паника — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Паника — исчезнувшая в 1972 году деревня Вешкаймского района Ульяновской области.

Реки 
 Паника — приток Бузулука.
 Паника — приток Дона.
 Паника — приток Елани.
 Паника — приток Савалы.

См. также 
 Зимовская Паника
 Новая Паника